É um acto ou effeito de planificar 

Planificação de um poliedro - em Geometria descritiva
Planificação - em Administração

Desambiguação